La Panthère (en allemand : ) est un poème écrit par Rainer Maria Rilke daté du . Le poème décrit la panthère de la ménagerie du Jardin des plantes.

Poème 

Une traduction dans une revue 
http://temporel.fr/La-Panthere-de-R-M-Rilke-traduit

Poème allemand